Das Kaspersky Riga Masters 2018 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2018/19, das vom 27. bis 29. Juli 2018 in der Arena Riga in Lettland ausgetragen wurde. Es war die dritte Ausgabe der Riga Masters in diesem Format und das fünfte Turnier in Folge in der lettischen Hauptstadt. Titelverteidiger Ryan Day schied in der ersten Hauptrunde gegen Ali Carter aus.

Bis auf Mark Williams hatte sich keiner der Top-5-Spieler für das Turnier gemeldet.

Sieger wurde Neil Robertson, der Jack Lisowski im Endspiel mit 5:2 besiegte.

Preisgeld 
Das Preisgeld erhöhte sich im Vergleich zum letzten Riga Masters von 227.000 auf 259.000 Euro, die Siegprämie von 50.000 Euro blieb gleich. Das zusätzliche Geld kam den Verlierern der ersten beiden Hauptrunden zugute, die 500 bzw. 1000 Euro mehr bekamen.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 10.000 £

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt. Halbfinale und Finale wurden über maximal neun Frames entschieden.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 2. bis 5. Juli 2018 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Die Partien des Titelverteidigers Ryan Day (Spiel 32) und die des Weltmeisters Mark Williams (Spiel 59) sowie zwei Wildcard-Matches (Spiel 28 und 50) wurden erst in Riga zum Auftakt des Hauptturniers gespielt. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcardspieler
kl. = kampflos

Century-Breaks

Hauptrunde 
In der Hauptrunde wurden von 19 Spielern 30 Century-Breaks erzielt.

Qualifikation

Quellen 

Snookerveranstaltung 2018
2018